Příjmení Holland nosí více významných osobností:

 Agnieszka Hollandová (* 1948) – polská scenáristka
 Dave Holland – rozcestník
 Dexter Holland (* 1965) – americký zpěvák a kytarista
 Eleonora Hollandová (1386–1413) – anglická šlechtična
 Hyacinth Holland (1827–1918) – německý historik umění a literatury
 Isabella Hollandová (* 1992) – australská profesionální tenistka
 James Holland – rozcestník
 Jools Holland (* 1958) – britský hudebník a televizní moderátor
 Lancelot Holland (1887–1941) – britský námořní důstojník a válečný hrdina
 Markéta Hollandová (1385–1439) – anglická šlechtična
 Steve Holland (* 1970) – anglický fotbalista
 Tom Holland – rozcestník
 Tomáš Holland, 2. hrabě z Kentu (1350/1354–1397) – anglický šlechtic
 Willa Hollandová (* 1991) – americká herečka

Externí odkazy